De Zwitserse voetbalbeker 1981/82 (Duits: Schweizer Cup 1981/82) was de 57ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 1 augustus 1981 en eindigde met de finale op 31 mei 1982 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis door FC Basel in de finale met 1-0 te verslaan. Het enige doelpunt kwam in de 21ste minuut op naam van Alain-Émile Balet.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1981/82
Zwitsers voetbalelftal in 1981
Zwitsers voetbalelftal in 1982

1982
Bekervoetbal 1981/82